Услы:

Услы (приток Куганака) — река в Республике Башкортостан.
Услы (приток Оби) — река в Томской области, Красноярском крае и Ханты-Мансийском АО.
Услы (приток Уязы) — река в Республике Башкортостан и Оренбургской области.